Thoracostrongylus — род жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae (Staphylinini). Описано около 20 видов данного рода.

Описание 
Мелкие жуки с удлинённым телом, внешне напоминающие жуков рода Ontholestes. Thoracostrongylus можно легко отличить от онтолестесов по тупым передним углам переднеспинки, от Lesonthotes — по редкой, простой пунктировке передней части тела и резко выраженным вискам головы. Большинство видов Thoracostrongylus из Китая очень похожи друг на друга по внешнему виду. Распознавание некоторых видов осложняется ещё и тем, что окраска подвержена определенной степени изменчивости. Поэтому точная идентификация возможно лишь при исследовании гениталий самцов.

Распространение 
Представители рода встречаются в Юго-Восточной и Восточной Азии. Большинство видов (14 из 20) обнаружены в Китае.

Систематика 
Около 20 видов. Таксон Thoracostrongylus первоначально был установлен в 1915 году как подрод в составе рода Онтолестесы (Ontholestes Ganglbauer, 1895), а позже рассматривался как отдельный род (Blackwelder 1952)..

 Thoracostrongylus acerosus Yang, Zhou & Schillhammer, 2011
 =Thoracostrongylus baoxingensis Yang, Zhou & Schillhammer, 2011
 Thoracostrongylus aduncatus Yang, Zhou & Schillhammer, 2011
 Thoracostrongylus apicicornis Cameron, 1937
 Thoracostrongylus baishanzuensis Xia et al., 2022
 Thoracostrongylus bicolor Xia et al., 2022
 Thoracostrongylus birmanus (Fauvel, 1895)
 =Leistotrophus birmanus Fauvel, 1895
 Thoracostrongylus brachypterus Xia et al., 2022
 Thoracostrongylus chrysites Xia et al., 2022
 Thoracostrongylus diaoluoensis Yang, Zhou & Schillhammer, 2011
 Thoracostrongylus formosanus Y.Shibata, 1982
 Thoracostrongylus fujianensis Yang, Zhou & Schillhammer, 2011
 Thoracostrongylus javanus (Bernhauer, 1915)
 =Ontholestes javanus Bernhauer, 1915
 Thoracostrongylus malaisei Scheerpeltz, 1965
 Thoracostrongylus miyakei Bernhauer, 1943
 Thoracostrongylus modiglianii  (Gridelli, 1924)
=Ontholestes modiglianii Gridelli, 1924
 Thoracostrongylus nepalicus (Coiffait, 1982)
 =Parontholestes nepalicus Coiffait, 1982
 Thoracostrongylus sarawakensis (Bernhauer, 1915)
 Thoracostrongylus sumatrensis (Gridelli, 1924)
=Ontholestes sumatrensis Gridelli, 1924
 Thoracostrongylus velutinus Scheerpeltz, 1965

Примечания

Литература 
 Blackwelder R.E. (1952) The generic names of the beetle family Staphylinidae, with an essay on genotypy. Bulletin – United States National Museum 200: [i–iv] 1–483.
 Brunke A., Smetana A. (2019) A new genus of Staphylinina and a review of major lineages (Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini). Systematics and Biodiversity 17(8): 745–758. https://doi.org/10.1080/14772000.2019.1691082

Ссылки 
 Thoracostrongylus Bernhauer, 1915. gbif.org

Staphylininae
Роды жесткокрылых